Женская сборная ветеранов Чехии по кёрлингу — национальная женская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Чехию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Чехии (, ).

Статистика выступлений

Чемпионаты мира 
{| class="standard" style="text-align:center"
|-
!rowspan="2" width="70"|Год
!rowspan="2" width="20"| Место
!rowspan="2" width="20"| 
!rowspan="2" width="20"| 
!rowspan="2" width="20"| 
!colspan="6"|Состав (скипы выделены шрифтом)
|-
!четвёртый !! третий !! второй !! первый !! запасной !! тренер
|-
| 2002—10 ||colspan="11"|не участвовали
|-
|  ||6 || 10 || 4 || 6 ||align=left|Lenka Sáfránková ||align=left|Irena Mackova ||align=left|Vlasta Sivekova ||align=left|Ivana Sedlackova ||align=left| ||align=left|
|-
|  ||7 || 6 || 3 || 3 ||align=left|Ivana Danielisova ||align=left|Milena Vojtusova ||align=left|Jana Volfova ||align=left|Alena Samueliova ||align=left|Renée Lepsikova ||align=left|
|-
|  ||12 || 6 || 1 || 5 ||align=left|Irena Mackova ||align=left|Jana Horackova ||align=left|Vlasta Sivekova ||align=left|Ivana Sedlackova ||align=left|Jitka Slavikova ||align=left|
|-
|  ||10 || 7 || 3 || 4 ||align=left|Miroslava Vareckova ||align=left|Michaela Mechurova ||align=left|Jana Horackova ||align=left|Jitka Slavikova ||align=left| ||align=left|
|-
|  ||9 || 6 || 3 || 3 ||align=left|Ivana Kubeskova ||align=left|Veronika Neznalova ||align=left|Anna Candrova ||align=left|Michaela Cihakova ||align=left|Michaela Mechurova ||align=left|Карел Кубешка
|-
|  ||12 || 8 || 3 || 5 ||align=left|Lenka Sáfránková ||align=left|Ivana Danielisova ||align=left|Jana Volfova ||align=left|Vlasta Sivekova ||align=left|Ivana Sedlackova ||align=left|
|-
|  ||8 || 6 || 3 || 3 ||align=left|Miroslava Vareckova ||align=left|Veronika Neznalova ||align=left|Michaela Mechurova ||align=left|Irena Mackova ||align=left| ||align=left|Карел Кубешка
|-
|  ||colspan="11"|не участвовали
|-
| 2020—21 ||colspan="11"|чемпионат не проводился из-за пандемии COVID-19
|-
|  ||9 || 6 || 1 || 5 ||align=left|Katerina Zapletalová' ||align=left|Ivana Bartáková ||align=left|Helena Kramska ||align=left|Hana Velova ||align=left|Zuzana Sommerová ||align=left|
|}(данные с сайта результатов и статистики ВФК: )''

Примечания

Ссылки 
 Чехия — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Чехии

См. также 
 Мужская сборная Чехии по кёрлингу
 Женская сборная Чехии по кёрлингу
 Смешанная сборная Чехии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Чехии по кёрлингу
 Сборная Чехии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Чехии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Чехии по кёрлингу

Чехия
Кёрлинг в Чехии
Кёрлинг